Юрковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юрковка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Юрковка — село, Тарумовский район Дагестана.
 Юрковка — деревня, Федоровский район Башкортостана.

Украина 
 Юрковка — село, Винницкая область, Тульчинский район.
 Юрковка — село, Донецкая область, Славянский район.
 Юрковка — село, Запорожская область, Ореховский район.
 Юрковка — село, Киевская область, Ставищенский район.
 Юрковка — село, Одесская область, Великомихайловский район.
 Юрковка — село, Черкасская область, Звенигородский район.
 Юрковка — село, Черкасская область, Уманский район.